Tőkés ist der Familienname folgender Personen:

 László Tőkés (* 1952), rumänisch-ungarischer Geistlicher und Politiker

Tőkés steht für:

 Tőkés, früherer Name von Dunajský Klátov, Gemeinde in der Slowakei